Bell é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Bell (Kentucky)
Condado de Bell (Texas)

Desambiguações de topônimos